Die Saison 2011/12 der Volleyball-Bundesliga der Männer begann am 30. September 2011 mit dem Auftaktspiel zwischen den Berlin Recycling Volleys und evivo Düren und endete mit der letzten Partie des Playoff-Finales am 22. April 2012. Deutscher Meister wurde zum vierten Mal das Team von den Berlin Recycling Volleys.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der ersten Liga:

 Berlin Recycling Volleys
 RWE Volleys Bottrop
 TV Bühl
 evivo Düren
 VfB Friedrichshafen
 VC Gotha
 Generali Haching
 Netzhoppers KW-Bestensee
 Chemie Volley Mitteldeutschland
 Moerser SC
 EnBW TV Rottenburg

Der VfB Friedrichshafen trat als Titelverteidiger an. Berlin Recycling Volleys war der neue Name des bisherigen SCC Berlin. Wegen finanzieller Probleme verzichtete der sportlich qualifizierte Zweitligist TSV Giesen/Hildesheim auf den Aufstieg in die erste Liga, und auch der VC Mendig verzichtete als Meister der 2. Liga Süd auf den Aufstieg,

Hauptrunde 
Die Spiele der Hauptrunde wurden zwischen dem 30. September 2011 und dem 25. Februar 2012 ausgetragen. Die ersten acht Teams qualifizierten sich für die Play-Offs, der Letztplatzierte stieg in die 2. Bundesliga ab.

Ergebnisse

Tabelle

Play-offs 
Die acht besten Teams der Hauptrunde qualifizierten sich für die Teilnahme an den Play-offs um die deutsche Meisterschaft. Das Viertelfinale wurde im Modus Best-of-Three ausgetragen. Im Halbfinale und Finale wurde im Modus Best-of-Five gespielt.

Spielstätten

Einzelauszeichnungen

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Männer Archiv
 Ranglisten 2012 (PDF-Datei; 379 kB)

Einzelnachweise 

2011/12
Volleyballsaison 2011/12